Isogone steht für:

 Isogone (Geodäsie), eine Verbindungslinie zwischen Punkten gleicher Deklination
 Isogone (Meteorologie), eine Linie gleicher Windrichtung auf einer Wetterkarte